Tabernakel kan betrekking hebben op:
tabernakel (tent), de ''Tent der Samenkomst van de Israëlieten (Tenach/Oude Testament)
tabernakel (kerk), een onderdeel in een katholiek kerkgebouw
tabernakel (mormonen), een multifunctioneel gebouw voor mormoonse diensten
De Tabernakel (Ede), een kerkgebouw in de Gelderse plaats Ede
De Tabernakel (Rijssen), een kerkgebouw in het Overijsselse Rijssen